BDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Igor I. Sikorsky Memorial, Bridgeport (Connecticut), Stati Uniti
 bdr – codice ISO 639-3 della lingua bajau della costa occidentale